Heun ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Heun OCist (1898–1984), Gründer mehrerer Zisterzienserklöster in Deutschland und Brasilien
 Carl Gottlieb Samuel Heun, bürgerlicher Name von Heinrich Clauren (1771–1854), deutscher Schriftsteller
 Daniel Heun (* 1986), deutscher Skilangläufer
 Dirk Heun (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Dustin Heun (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Wilhelm Heun (1741–1812), kursächsischer Bergrat
 Gunther Heun (* 1971), deutscher Schauspieler
 Hans Heun (1927–2020), deutscher Kommunalpolitiker (CSU), Oberbürgermeister von Hof
 Johann Heun (1603–1672), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Jürgen Heun (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Julian Heun (* 1989), deutscher Autor, Poetry Slammer und Moderator
 
 Michael Heun (* 1967), deutscher Journalist
 Volker Heun (* 1968), deutscher Buchautor und Herausgeber
 Walter Heun (* 1962), deutscher Kulturmanager, Tanz- und Theaterproduzent
 Werner Heun (1953–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Heun (1895–1986), deutscher Generalleutnant

Heun ist der Name folgender Orte:
 Heun (Nebraska) in Colfax County im US-Bundesstaat Nebraska

Siehe auch:
 Heun-Verfahren, ein Verfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertaufgaben
 Hoin